Players Tour Championship 2011/2012 — серия низкорейтинговых снукерных турниров, которая прошла с июня 2011 по март 2012 года. 

Формат серии не изменился по сравнению с прошлым сезоном: она состояла из 12 этапов (шести «английских» и шести «европейских»), а также финального турнира (Гранд-финала). В Гранд-финал выходили 24 лучших игрока по рейтингу PTC, участвовавших при этом не менее чем в шести этапах серии (трёх «английских» и «европейских»). Рейтинговые очки (не путать с самим рейтингом PTC) начислялись только участникам мэйн-тура. Все матчи турнира игрались до 4 побед.

Players Tour Championship сезона 2011/2012, в отличие от предыдущего розыгрыша, проходил по большей части без спонсорской поддержки и, соответственно, в основном за счёт World Snooker. Тем не менее, общий призовой фонд был увеличен на 50 000 фунтов стерлингов. Также значительно увеличилось и количество участников — например, в первом этапе приняли участие 206 игроков (из них 93 профессионала). В прошлом году в том же этапе сыграли всего 150 снукеристов. Ещё одно изменение состоит в появлении телевизионных трансляций с европейских этапов (в предыдущем сезоне по телевидению был показан лишь Гранд-финал).

Призовой фонд 

 Этап Players Tour Championship: £/€ 50 000 + приз за максимальный брейк
Победитель: £/€ 10 000
Финалист: £/€ 5 000
1/2 финала: £/€ 2 500
1/4 финала: £/€ 1 500
1/8 финала: £/€ 1 000
1/16 финала: £/€ 600
1/32 финала: £/€ 200
 Финальный турнир: £ 250 000
 Победитель: £ 70 000
 Финалист: £ 35 000
 Полуфиналисты: £ 20 000
 Четвертьфиналисты: £ 10 000
 1/8 финала: £ 5 000
 Первый раунд: £ 2 750
 Высший брейк: £ 3 000
 Общий призовой фонд серии: £ 550 000 + € 300 000

Результаты этапов

Рейтинг серии

Примечания

Ссылки 

 Информация о PTC 2011/2012 на World Snooker 
 Рейтинг PTC 2011/2012 на snooker.org 

Players Tour Championship
2011 год в снукере
2012 год в снукере